Klein chemisch afval, een categorie van huishoudelijk afval in Nederland
 Kawasaki Clean Air System, een luchtinlaatsysteem van Kawasaki motorfietsen.